Sondra bezeichnet:
Sondra, einen weiblichen Vornamen im englischen Sprachraum
Sondra (Gattung), eine Spinnen-Gattung 
Sondra (Hörselberg-Hainich), einen Ortsteil von Hörselberg-Hainich in Thüringen